Bughea de Jos se poate referi la: 

Bughea de Jos, Argeș, reședința comunei cu același nume
Bughea de Jos, Prahova

Vezi și 
 Bughea de Sus (dezambiguizare)